Goodell ist der Name von

Personen:
 Brian Goodell (* 1959), US-amerikanischer Schwimmer und Olympiasieger
 Charles Goodell (1926–1987), US-amerikanischer Politiker, für New York Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 David H. Goodell (1834–1915), US-amerikanischer Politiker, für New Hampshire Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Grace Goodell, US-amerikanische Professorin
 Roger Goodell (* 1959), US-amerikanischer 3. Kommissar der NFL
 Thomas Dwight Goodell (1854–1920), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Orte:
 Goodell (Iowa)
 Goodell-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika